Nickerson – città della Contea di Reno, Kansas, USA
 Nickerson – villaggio della Contea di Dodge, Nebraska, USA
 Nickerson – piattaforma glaciale antartica